Hydropsychoidea är en överfamilj av nattsländor. Hydropsychoidea ingår i ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Hydropsychoidea 3033 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Hydropsychoidea